Théodore Labbey, docteur en médecine
 Nadège Labbey, joueuse française de rugby à XV évoluant au poste de pilier.
 Guillaume-Xavier Labbey de Pompières, homme politique français.
 Bertrand de Labbey de La Besnardière, dirigeant de la première agence artistique européenne, Artmedia.